Fort Polk South  est une census-designated place de la paroisse de Vernon en Louisiane, aux États-Unis.

Liens externes 

Census-designated place en Louisiane
Paroisse de Vernon